Ип Ман 4: Финал (кит. 葉問 4, англ. Ip Man 4: The Finale, ориг. Yip Man 4) — гонконгский псевдобиографический фильм о боевых искусствах, снятый  и продюсером которого является . Съёмки фильма начались в апреле 2018 года и закончились в июле того же года.

Сюжет 
Продолжение саги легендарного мастера боевых искусств.

События боевика разворачиваются в середине 20 века в Сан-Франциско. Великий мастер боевого искусства Вин-Чун Ип Ман приезжает в Америку, чтобы устроить в местную школу своего непослушного сына Ип Цзыня (Ип Чина), исключённого за очередную драку. К тому же так случилось, что это совпало с выступлением на турнире по каратэ его ученика — Брюса Ли, открывшего школу для обучения своему мастерству в этом же городе. Ученик насолил местному боевому сообществу, написав книгу на английском языке, пропагандирующую восточные боевые искусства. Мастерам старой школы кажется бессмысленным доносить принципы философии кунг-фу людям Запада. На фоне этих разногласий у Ип Мана возникают сложности в общении с председателем китайского сообщества, а как оказалось именно он является ключом к успеху цели его путешествия. Однако озлобленные старожилы далеко не единственное препятствие, которое предстоит преодолеть престарелому мастеру боевых искусств.

Ссылки 

Фильмы Гонконга
Фильмы-биографии Гонконга
Фильмы Уилсона Ипа
Фильмы об Ип Мане
Фильмы на кантонском языке
Фильмы-квадриквелы